Les tours Bismark sont (approximativement) 240  tours construites à la fin du  et au début du , principalement dans l'Empire allemand et ses colonies. Parmi celles-ci :
 La tour Bismarck d'Aix-la-Chapelle, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie ;
 La tour Bismarck d'Apenrade, au Danemark, construite sur le Knivsberg, dans le nord du Schleswig-Holstein et détruite par la Résistance danoise en 1945 ;
 La tour Bismarck d'Augsbourg ;
 La tour Bismarck de Bad Kissingen, en Bavière ;
 La tour Bismarck de Berg, près du lac de Starnberg ;
 La tour Bismarck de Berlin, construite sur la montagne Müggelberge, près de  la ville ;
 La tour Bismarck de Bochum ;
 La tour Bismarck de Burg, en Spreewald ;
 La tour Bismarck de Bydgoszcz, aujourd'hui en Pologne ;
 La tour Bismarck de Cobourg, en Bavière ;
 La tour Bismarck de Cologne ;
 La tour Bismarck de Constance ;
 La tour Bismarck de Coswig, en Saxe-Anhalt ;
 La tour Bismarck de Dresde (« tour Fichte » depuis 1962) ;
 La tour Bismarck de Fribourg-en-Brisgau ;
 La tour Bismarck de Göttingen ;
 La tour Bismarck de Hambourg (dite « monument de Bismarck ») ;
 La tour Bismarck de Jasna (dite « tour Lichtfelde »), aujourd'hui en Pologne ;
 La tour Bismarck de Krasnaya Gorka, à proximité de Tcherniakhovsk (ex-Insterburg), dans l'ancienne Prusse-Orientale, aujourd'hui dans l'oblast de Kaliningrad, en Russie ;
 La tour Bismarck de Memmingen, en Bavière ;
 La tour Bismarck de Metz, en Lorraine, construite sur le mont Saint-Quentin, aujourd'hui en France ;
 La tour Bismarck de Mrągowo, aujourd'hui en Pologne ;
 La tour Bismarck de Racibórz, aujourd'hui en Pologne ;
 La tour Bismarck de Salzgitter ;
 La tour Bismarck de Schnarsleben, en Saxe-Anhalt ;
 La tour Bismarck de Srokowo Wieży, aujourd'hui en Pologne ;
 La tour Bismarck de Stuttgart ;
 La tour Bismarck de Szczecin, aujourd'hui en Pologne ;
 La tour Bismarck construite sur la montagne Wielka Sowa, dans les Sudètes, aujourd'hui en Pologne ;
 La tour Bismarck de Wiesbaden  ;
 La tour Bismarck de Wuppertal ;
 La tour Bismarck de Wurtzbourg ;
 La tour Bismarck de Żary, aujourd'hui en Pologne ;
 La tour Bismarck de Zielona Góra, aujourd'hui en Pologne.

 (homonymie)